Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 17 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Isabelle Demongeot et Nathalie Tauziat.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1988
Zurich
Sport en Suisse en 1988
Tennis en octobre 1988